Бли́зкий:

 Близкий — микрорайон на северо-западе Краснодара, в Краснодарском крае.
 Близкий — микрорайон на северо-востоке от Новосибирска, в Новосибирской области.

См. также 
 Близкий остров — остров в Карском море в составе архипелага Северная Земля.
 Близкий остров — остров в море Лаптевых в составе архипелага Северная Земля.